Hlídka je slovo s více významy:  
 stráž 
 noční hlídka (jednotka času) – jedna třetina nebo jedna čtvrtina doby mezi západem a východem slunce u starých Řeků a Římanů
 Hlídka (Arthur C. Clarke) – povídka britského spisovatele
 Hlídka (časopis) – český časopis, který roku 1896 navázal na časopis Hlídka literární
 Hlídka (námořní jednotka)  – část posádky lodi, zejména u vojenského námořnictva.
jako místopisné jméno pro pojmenování kopců
 Hlídka (České středohoří, 480 m) – vrch severozápadně od vsi Ovesná části města Benešov nad Ploučnicí v okrese Děčín 
 Hlídka (Rychlebské hory, 629 m) – vrch jižně od obce Vápenná v okrese Jeseník

Související články 
 Noční hlídka – rozcestník významů
 Denní hlídka – román Sergeje Lukjaněnka a Vladimíra Vasiljeva a film na jeho motivy
 Šerá hlídka – fantasy novela Sergeje Lukjaněnka
 Poslední hlídka – fantasy novela Sergeje Lukjaněnka
 Ankh-morporská Městská hlídka – fiktivní policejní sbor ze Zeměplochy
 Hlídka v Ardenách – válečný román Williama Whartona
 Pobřežní hlídka – americký televizní seriál
 Stráž
 Varta
 Profylaxe

Externí odkazy